Umzimvubu (rivier), een rivier in Zuid-Afrika
 Umzimvubu (gemeente), een gemeente in Zuid-Afrika